Josif Michailowitsch Kricheli (; ; * 10. Mai 1931 in Zchinwali; † 22. September 1988 in Suchumi) war ein sowjetisch-georgischer Großmeister für Schachkomposition.

Schachkomposition 
Im Alter von 16 Jahren begann Kricheli, sich mit Schachkomposition zu beschäftigen. Er war auf jedem Gebiet der Komposition erfolgreich. Bekannt sind seine langzügigen logischen Aufgaben. Wenn er Studien komponierte, wählte er oftmals klassische Themen wie Patt, Positionelles Remis und Themen aus dem Bereich der Schachaufgaben. Er schrieb Dutzende Artikel über Schachkomposition und schuf 1500 Kompositionen. 1984 wurde ihm der Großmeistertitel für Schachkomposition verliehen.

Lösung:
Diese leicht zu lösende Miniatur zeigt einen dreimaligen Doppelangriff. Weiß gelingt es, die ungünstige Lage der schwarzen Figuren auszunutzen.
1. Td4–d3 Dg7–a7+
2. Lc3–d4 Da7–d7 Noch hat die Dame ihre Ausrede.
3. Ld4–g7+ Dd7xg7
4. Td3–h3 matt

Leben 
Kricheli wurde in Südossetien geboren. Er war promovierter Physiker. Beim Allunionskongress der Schachkomponisten in Sochumi starb er überraschend am Schachbrett.

Weblinks

Einzelnachweise 

Schachkomponist
Sowjetbürger
Georgier
Geboren 1931
Gestorben 1988
Mann